Юрчик — славянская фамилия. Известные носители:

 Юрчик, Валентин Сергеевич (род. 1987) — российский баскетболист.
 Юрчик, Виталий Сергеевич (род. 1983) — российский ватерполист, мастер спорта России международного класса.
 Юрчик, Владислав Григорьевич (род. 1938) — российский политический деятель.
 Юрчик, Мариан (1935—2014) — польский политик и профсоюзный деятель.
 Юрчик, Николай Моисеевич (1898—1942) — советский военачальник.
 Юрчик, Стив (род. 1962) — американский инженер, глава администратрации НАСА.
 Лебедь-Юрчик, Харитон Михайлович (1877—1945) — государственный казначей УНР и Украинской державы, финансист.

См. также 
 Юрчиков